Чемпионат Бельгии по международным шашкам среди мужчин 2015 года прошёл с 14 по 22 февраля в  Oteppe. Место проведения — L'Hirondelle Oteppe Holiday Resort
(по адресу 76A, rue de la Burdinale 4210 Oteppe).

Система проведения - по круговой системе. 

В турнире приняли участие 21 спортсмен - 12 в Eerste Klasse (1 дивизион), 9 - в Tweede Klasse (2-ой дивизион).

Арбитры Jean-Claude Fabec и Johan de Vernietiging.

Организатор — Королевская Бельгийская Федерация Шашек.

Программа соревнований 
Суббота,  14/02/2015 

13:00 - 1-й тур в 1-м и 2-м дивизионе 

Воскресенье, 15/02/2015 

13:00 - 2-й тур в 1-м и 2-м дивизионе 

Понедельник, 16/02/2015 

9:00 - 3-й тур в 1-м и 2-м дивизионе 

15:00 - 4-й тур в 1-м дивизионе 

Вторник, 17/02/2015 

13:00 - 5-й тур в 1-м дивизионе, 4-й тур во 2-м дивизионе 

Среда, 18/02/2015 

13:00 - 6-й тур в 1-м дивизионе, 5-й тур во 2-м дивизионе 

Четверг, 19/02/2015 

9:00 - 7-й тур в 1-м дивизионе, 6-й тур во 2-м дивизионе

15:00 - 8-й тур в 1-м дивизионе 

Пятница, 20/02/2015 

13:00 - 9-й тур в 1-м дивизионе, 7-й тур во 2-м дивизионе

Суббота, 21/02/2015 

13:00 - 10-й тур в 1-м дивизионе, 8-й тур во 2-м дивизионе

Воскресенье, 22/02/2015 
11:00 - 11-й тур в 1-м дивизионе, 9-й тур во 2-м дивизионе

Ход турнира 
Контроль времени - 1,20 час на игру + 1' за ход

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата

Февраль 2015 года

2015 год в шашках
Спорт в Бельгии в 2015 году